Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 12 километров среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2018 в Пхёнчхане прошли 11 марта. В соревнованиях приняло участие 19 спортсменок из 10 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

Соревнование началось в 11:15 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Результаты

См. также 
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Паралимпийских игр (сидя)
www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета